Santa Maria dei Miracoli
 Santuario di Santa Maria dei Miracoli
 Chiesa di Santa Maria dei Miracoli